Dämman kan syfta på följande platser:

Finland 

 Dämman, Raseborg, ö i Nyland, 
 Dämman, Esbo, sjö i Nyland,  (10,39 ha)

Sverige

 Dämmans fyr, en konstgjord ö med f.d. fyr i Kalmarsund, 
 Dämmans kassunfyr, en kassunfyr som ersatt fyren ovan, 

Robotskapade Finlandförgreningar